Skrót GWC może oznaczać:
 General Watch Co 
 George Washington Cable
 George Washington Carver
 George Watson's College
 George William Childs
 George Wythe College
 Gnome Wave Cleaner
 Golden West College
 Great West Conference
 Green Worker Cooperatives